Hanno questo nome diversi politici e magistrati romani.

 Lucio Calpurnio Pisone Frugi, storico e console nel 133
 Lucio Calpurnio Pisone Frugi, magistrato monetario nel 90 a.C. e pretore nel 74 a.C.
 Lucio Calpurnio Pisone Frugi Liciniano, politico, adottato da Galba, ucciso nel 69
 Lucio Calpurnio Pisone Frugi, usurpatore del III secolo la cui esistenza non è sicura